Blake Stone: Aliens of Gold — игра, основанная на движке Wolfenstein 3D от id Software.

Отличия от Wolfenstein 
Полностью изменена графика, на более мультипликационную, контрастную, в стиле sci-fi. В целом игра основана на Wolfenstein, но движок был расширен: были добавлены текстуры на полу и потолке, добавлен эффект освещения уровней.

В отличие от оригинала, большее разнообразие врагов, с различным поведением. Появилось оружие, не имеющее аналогов в Wolfenstein — Plasma Cannon. Добавлены различные игровые объекты: телепорты в пределах уровня, барьеры, отключаемые настенным выключателем, односторонние двери. Каждый уровень начинается и заканчивается в лифте, с помощью которого можно свободно перемещаться на любой открытый уровень. Уровни открываются при поднятии красного ключа, на предыдущем уровне. Добавлена автокарта, которая дополняется по мере прохождения уровня.

Сюжет 
Сюжет основан на событиях далёкого будущего (2130—2140 годы), где храбрый капитан Blake Stone попадает в плен к пришельцам. Ему удаётся освободиться, и он, раздобыв простенький бластер, начинает носиться по всем закоулкам, в поисках выхода. Ему препятствуют это сделать свора болотных слизней, роботов, мертвецов и прочих приспешников космической тоталитарной системы во главе с доктором Голдфайером. Игра наделена неплохой историей, несколькими уровнями сложности и шестью миссиями. Кроме того, доблестный капитан Blake может освоить 5 видов космического оружия, с картой местности можно ознакомиться, нажав кнопку «Tab». По ходу игры здоровье лучше поправлять с помощью медицинских пакетов, незатейливой еды и автоматов быстрого питания. В перерывах между перестрелками неплохо побеседовать с «агентами добра» замаскированных под врачей-убийц. Они знают много интересного, а также одолжат пару-тройку кредитов на здоровье.

Шутеры от первого лица
Компьютерные игры 1993 года
Компьютерные игры по алфавиту
Игры для DOS